Ехмеята (Aechmea) е род цъфтящи растения от семейство Бромелиеви (Bromeliaceae), (подсемейство Bromelioideae).

Разпространение 
Ехмеята е разпространена от Мексико през Южна Америка и Карибите.

Класификация 

Ехмеята включва осем подрода и около 250 вида, повечето от които са епифити.

Подродове 
 Aechmea subg. Aechmea Baker
 Aechmea subg. Chevaliera (Gaudichaud ex Beer) Baker
 Aechmea subg. Lamprococcus (Beer) Baker
 Aechmea subg. Macrochordion (De Vriese) Baker
 Aechmea subg. Ortgiesia (Regel) Mez
 Aechmea subg. Platyaechmea (Baker) Baker
 Aechmea subg. Podaechmea Mez
 Aechmea subg. Pothuava (Baker) Baker

Видове 
Към 2020 г., Kew's Plants of the World Online изброява следните видове:

Сортове 
Cultivars include:
Aechmea 'Blue Tango'
Aechmea 'Burgundy'
Aechmea 'Fire'
Aechmea 'Gympie Gold'
Aechmea 'Jeanie'
Aechmea 'Malva'

Източници